Wicomico River (dopływ Potomaku)
 Wicomico River (na półwyspie Delmarva)